Starobinski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexandrowitsch Starobinski (* 1948), russischer Kosmologe
 Jean Starobinski (1920–2019), Schweizer Arzt, Literatur- und Medizinhistoriker